Mario Perniola (1941-2018), philosophe, écrivain et professeur italien,
 Michele Perniola (1998-), chanteur italien,
  (1974-), auteur de bande dessinée italien, 
 Vito Perniola (1913-2016), linguiste et prêtre jésuite italien.

Patronyme italien